Фра́кція (в усіх випадках від  «розламування, подрібнення») — може мати різні значення, але зазвичай стосується частини чогось цілого, що поділяється на власне фракції; застосування термін зходить у різних галузях знань — від політології до хімії; у західно-європейських мовах термін часто (наприклад, ) має в математиці значення українського слова дріб; може означати окремі поняття адмін. поділу в деяких країнах:

 Фракція () у політології та політиці — група членів якоїсь політичної партії в складі парламенту або ін. державного органу чи громадсько-політичної організації.

 Фракція () у хімії — частка речовини, що відбирається під час перегонки.

 Фракція () — у гірництві, мінералогії — частка гірничої маси, мінеральної сировини тощо, яка відрізняється від інших за якісними характеристиками, наприклад, за густиною, (важкі і легкі фракції), магнітними властивостями (магнітні і немагнітні, слабкомагнітні фракції), електропровідністю (провідні і непровідні фракції) і т. д.

 Фракція (), фрацьйоне в Італії — адміністративна одиниця комуни в Італії, що близька за поняттям до селище, село, подвір'я.

Див. також 
 Фрагмент